Natas se poate referi la:

King Natas, personajul negativ din jocul Dungeon Explorer, creat pentru consola  TurboGrafx-16
Natas Kaupas, un skater american profesionist
Natas (formație), o formație de muzică hip hop din Detroit, fiind alcătuită din Esham, Mastamind și TNT
Natas (benzi desenate), un maestru de arte marțiale din benzile desenate DC Comics
Natas (virus informatic), un virus informatic creat de James Gentile
Los Natas, o formație argentiniană de rock
National Academy of Television Arts and Sciences (Academia Națională de Arte și Științe de Televiziune)
Satan scris de la final la început
National Association of Travel Agents Singapore (Asociația Națională a Agenților de Călătorie din Singapore)

Dezambiguizare